Эркан Каш (; 10 сентября 1991 года, Никсар) — турецкий футболист, защитник.

Клубная карьера 
Эркан Каш занимался футболом в клубах «Эсенлерспор» и «Бешикташ», выступая также за резервную команду последнего. Сезоны 2010/2011 и 2011/2012 он провёл, играя на правах аренды за «Ризеспор» в Первой лиге. 

1 сентября 2012 года Эркан Каш дебютировал в турецкой Суперлиге, выйдя на замену в самой концовке гостевого поединка против «Карабюкспора». А летом следующего года он был отдан в аренду тому же «Карбюкспору» на сезон 2013/2014, а ещё через год клуб приобрёл права на него. 25 января 2015 года защитник забил свой первый гол на высшем уровне, открыв счёт в домашнем матче с «Кайсери Эрджиеспором». В 2015 году команда вылетела из Суперлиги, а Каш перешёл в другую команду лиги «Сивасспор», которая спустя год также покинула элиту турецкого футбола. В начале 2017 года Каш перешёл в клуб Суперлиги «Кайсериспор», сначала на правах аренды, а спустя полгода заключив полноценный контракт.

В августе 2018 года Эркан Каш стал футболистом «Ени Малатьяспора».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Турции
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Ризеспор»
Игроки ФК «Карабюкспор»
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»